Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Renáta Tomanová che hanno battuto in finale Ivanna Madruga-Osses e Adriana Villagran-Reami 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Virginia Ruzici /  Virginia Wade (quarti di finale)
 Assente
 Hana Mandlíková /  Renáta Tomanová (Campionesse)
 Leslie Allen /  Rosalyn Nideffer (quarti di finale)

 Jo Durie /  Deborah Jevans (secondo turno)
 Petra Delhees-Jauch /  Christiane Jolissaint (secondo turno)
 Marjorie Blackwood /  Pam Whytcross (secondo turno)
 Kim Jones-Shaefer /  Florența Mihai (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1980